Le nom Little Britain peut désigner :

Arts et culture

Télévision

Séries télévisées 
 Little Britain, une série télévisée britannique.

Toponyme 
 Little Britain, une municipalité de Pennsylvanie ;
 Little Britain (Buckinghamshire) ;
 Little Britain (London) ;
 Little Britain (New York) ;
 Little Britain (Ontario) ;
 la petite Bretagne